Downtown Commercial District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Downtown Commercial District (Lexington, Kentucky), NRHP-ID: 83000559
 Downtown Commercial District (Bowling Green, Kentucky), NRHP-ID: 79003510